21 может означать:

 21 (число)
 21 год
 21 год до н. э.
 1921 год
 21 — Код субъекта Российской Федерации Чувашской республики

Музыка 
 21 (альбом Адели) — второй официальный студийный альбом английской певицы Адели.
 21 (альбом Омариона) — второй официальный студийный альбом американского певца Омариона.
 21 (альбом Rage) — двадцать первый студийный альбом немецкой хэви-метал-группы Rage.

Кино 
 Двадцать один день — фильм по рассказу Джона Голсуорси «Первый и последний» (1914).
 Двадцать одно (фильм) () — американский фильм-драма, снятый в 2008 году режиссёром Робертом Лукетичем по роману Бена Мезрича 2003 года.
 Двадцать один год () — кинофильм 1991 года.
 21 грамм (англ. 21 Grams) — американский фильм режиссёра Алехандро Гонсалеса Иньярриту 2003 года.

Другое 
 Блэкджек (21) — карточная игра, которую часто называют двадцать одно или очко. «Блэк Джек» — это комбинация двух первых карт, дающая в сумме 21 очко (туз и десятка или туз и «картинка»). «Блэк Джек» выигрывает у любой другой комбинации карт, включая и комбинации с суммой, равной 21.
 К-21 — советская гвардейская подводная лодка типа «Крейсерская», времён Второй мировой войны.
 21 (ресторан) — ресторан в Нью-Йорке (США).